Eisenbahnunfall von Winsford steht für:

 Eisenbahnunfall von Winsford (1948), 17. April 1948
 Eisenbahnunfall von Winsford (1962), 26. Dezember 1962